La Svenska Cupen 2018-2019 è stata la 63ª edizione del torneo, la sesta consecutiva col formato stagionale autunno-primavera. Il torneo è iniziato il 15 maggio 2018 e si è concluso il 30 maggio 2019 con la finale. L' ha vinto il torneo per la seconda volta nella sua storia.

Calendario 
Di seguito il calendario della competizione.

Primo turno 
Al primo turno partecipano 64 squadre provenienti dai livelli inferiori al secondo del campionato svedese di calcio.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 luglio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 luglio 2018

Secondo turno 
Al secondo turno partecipano le 32 squadre vincenti il primo turno, le 16 squadre provenienti dalla Superettan e le 16 squadre provenienti dalla Allsvenskan.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 novembre 2018

Fase a gironi 
Le 32 squadre vincenti il secondo turno sono divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Per il sorteggio sono creati due gruppi in base alla posizione delle squadre alla fine della stagione 2018: nel primo gruppo sono inserite le 16 migliori squadre, nel secondo gruppo le restanti 16. In ciascun girone le squadre si affrontano una volta sola. Le squadre migliori e le squadre provenienti dalla terza serie o inferiori hanno il diritto di giocare due partite in casa. La fase a gironi è iniziata il 16 febbraio del 2019 e si è conclusa il 4 marzo 2019. Si qualificano ai quarti di finale le squadre prime classificate in ciascun gruppo.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2019

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2019

Finale

Note 

Edizioni della Svenska Cupen
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019